Die Copa Colsanitas Seguros Bolivar 2006 waren ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Bogotá. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2006. Das Turnier fand vom 18. bis 26. Februar 2006 statt.

Im Einzel gewann Lourdes Domínguez Lino gegen Flavia Pennetta mit. Im Doppel gewann die Paarung Gisela Dulko / Flavia Pennetta mit 7:61 und 6:1 gegen Ágnes Szávay / Jasmin Wöhr.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2006
2006